Timmons ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Timmons (* 1963), US-amerikanischer Musiker
 Bob Timmons (1924–2015), US-amerikanischer Leichtathletiktrainer 
 Bobby Timmons (1935–1974), amerikanischer Jazzpianist und Komponist
 Daniel Timmons (1961–2005), Autor und Tolkien-Experte
 Eugene Timmons († 1999), irischer Politiker
 Lawrence Timmons (* 1986), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Matthew Scott Timmons (* 1993), US-amerikanischer Schauspieler
 Steve Timmons (* 1958), US-amerikanischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 William Timmons (* 1984), US-amerikanischer Anwalt, Unternehmer und Politiker

Siehe auch:
 Timmins (Begriffsklärung)